Ви́ктор Петро́вич Обни́нский (2 апреля 1867, Белкино, Калужская губерния — 20 марта 1916, Москва) — российский общественно-политический деятель; депутат первой Государственной Думы Российской империи от Калужской губернии. Один из видных деятелей Конституционно-демократической партии (кадетов). Журналист; автор ряда книг.

Биография 
Родился в 1867 году в селе Белкине Малоярославецкого уезда Калужской губернии в семье известного юриста П. Н. Обнинского (1837—1904).

В 1887 году окончил Александровское военное училище в Москве; служил в лейб-гвардии Стрелковом Императорской фамилии батальоне, расквартированном в Царском Селе; в 1891 году вышел в отставку в чине поручика.

Зимой 1892 года участвовал в организации помощи голодающим крестьянам Пензенской губернии.

В 1892—1897 годы служил в Московской казённой палате, в Статистическом отделе Министерства путей сообщения, затем в частной компании.

Когда Виктору Петровичу было тридцать лет, он женился на семнадцатилетней Клеопатре Александровне Саловой (1880—1928). Молодожёны поселились в имении Саловых — Льзи, которое составляло часть приданого Клеопатры Александровны. Это было большое земельное владение, молочная ферма на 250 коров, а также контракт на обеспечение молоком Петербурга в Новгородской губернии. Затем они переехали в Белкино, родовое имение Обнинских. На доставшихся Виктору Петровичу по наследству землях в Калужской губернии близ деревни Пяткино он возводит небольшую усадьбу Турлики. Сейчас усадьба хорошо известна как «Морозовская дача». В начале 1900-х годов, когда обустройство усадьбы уже завершалось, на территории губернии развернулось строительство Московско-Киево-Варшавской железной дороги. Владельцы частных земель, отчуждаемых под дорогу и её инфраструктуру, должны были получить денежную компенсацию, но Виктор Петрович безвозмездно пожертвовал под строительство часть своих земель. В благодарность правление железной дороги присвоило разъезду № 15 название Обнинское.
Его жена Клеопатра Обнинская, владелица имения Льзи под Новгородом, известна рисунком Валентина Серова, сделанным у Обнинских в Белкино, «Клеопатра Обнинская с зайчиком в руках» (1904), хранящимся в настоящее время в Нижегородском государственном художественном музее.

В 1897—1901 — малоярославецкий уездный, затем калужский губернский земский гласный. С 1903 года — предводитель дворянства Малоярославецкого уезда. С декабря 1904 года — председатель Калужской губернской земской управы. Выступал как сторонник введения всеобщего избирательного права с прямыми выборами при тайном голосовании. Его либерально-демократические взгляды и деятельность вызвали недовольство калужского губернского предводителя дворянства Н. С. Яновского. В феврале 1905 года Обнинский ответил отказом на предложение министра внутренних дел А. Г. Булыгина выйти в отставку. В октябре 1905 года составил доклад о погроме в Калуге и лично представил его управляющему министерством внутренних дел П. Н. Дурново и военному министру А. Ф. Редигеру.

Член «Союза освобождения». Участник земских съездов в 1904—1905 годах.

Член Конституционно-демократической партии, один из основателей её калужского губернского комитета.

28 марта 1906 года избран в I Государственную думу от общего состава выборщиков Калужского избирательного собрания; входил в конституционно-демократическую фракцию, состоял членом ряда думских комиссий. 19 мая 1906 года выступил в Думе в прениях по аграрному вопросу с призывом реализовать принцип «вся земля для трудящихся», предложив передать помещичьи усадьбы под школы, больницы, народные читальни, предоставить крестьянам возможность непосредственно участвовать в проведении аграрной реформы; ратовал за широкое местное самоуправление.

За подписание Выборгского воззвания (обращение членов Думы к народу в связи с роспуском её) был приговорён к 3 месяцам тюремного заключения и лишён избирательных прав. Летом 1908 года отбывал наказание в одиночной камере московской Таганской тюрьмы, где вёл записи-мемуары.

В 1908 году 17 февраля прошёл посвящение в масонскую ложу «Возрождение» (ВВФ).

Сотрудничал в ряде левых и либеральных газет. С осени 1914 года до апреля 1915 года работал военным корреспондентом на Юго-Западном фронте.

В конце 1915 года выступил с резкой критикой ЦК кадетской партии и её лидера П. Н. Милюкова, требовал выхода кадетов из Прогрессивного блока и сближения с трудовиками и меньшевиками-оборонцами.

В феврале 1916 года был избран в ЦК партии кадетов.

21 марта 1916 года покончил жизнь самоубийством; в предсмертных письмах писал о тяжёлом душевном состоянии.

Семья 
 Дед — Наркиз Антонович Обнинский (1796—1863), российский военный, общественный деятель.
 Бабушка — Варвара Ивановна Обнинская (урождённая Кавецкая; около 1807—?).
 Родители:
 Отец — Пётр Наркизович Обнинский (1837—1904), российский юрист, публицист, общественный деятель.
 Мать — Лидия Павловна Обнинская (урождённая Выговская; ?—?).
 Сёстры и брат:
 Анна Петровна Трояновская (урождённая Обнинская; 1862—1920), жена И. И. Трояновского.
 Лидия Петровна Соколова (урождённая Обнинская; 1864—1929).
 Борис Петрович Обнинский (? — 1920), министр юстиции в белом правительстве Крыма. Остался в Крыму после отхода П. Н. Врангеля, был расстрелян красными.

 Жена — Клеопатра Александровна Обнинская (урождённая Салова; 1880—1927). В 1923 году по приглашению сына эмигрировала в США. Умерла после тяжёлой болезни в Париже, после операции. Похоронена в Париже.
 Дети:
 Пётр Викторович Обнинский (; 1901—1997), американский архитектор.
 Лия Викторовна Терехова (урождённая Обнинская; 1904—1960). Уже находясь в Риге в 1923 году, чтобы по приглашению брата эмигрировать вместе с матерью в США, отказалась от эмиграции и вернулась в Москву.
 Внуки:
 Виктор Петрович Обнинский (; 1944—2016), американский юрист, доктор права, адвокат высшей категории.
 Дмитрий Фёдорович Терехов (р. 1936), советский и российский художник.
 Правнуки:
 Мэри Обнински, американский военный, капитан Военно-морских сил США.
 Уоррен Обнински, американский инженер, специалист по компьютерам.
 Сергей Дмитриевич Терехов (р. 1971), российский пианист.

Книга «Последний Самодержец» 
В начале 1910-х германским издательством Eberhard Frowein Verlag в роскошном полиграфическом исполнении была выпущена книга под русским названием «Послѣдній Самодержецъ. Очеркъ жизни и царствованія императора Россіи Николая II-го». Книга содержит 590 страниц на мелованной бумаге с многочисленными иллюстрациями (в основном фотографии), некоторые из которых — на весь разворот; внешне издание выглядит как большеформатный юбилейный альбом, с государственным гербом на первой полосе обложки.

Текст написан в жанре популярного повествования о истории России с конца царствования императора Александра III до 1912 года, с добавлением личных характеристик (в подавляющем большинстве крайне негативных, кроме лево-радикальных деятелей Думы) всех видных государственных и политических деятелей России конца XIX — начала XX веков; представляет компиляцию политических сплетен, анекдотов и лозунгов либерально-демократической среды того времени. Она была издана без указания автора или года; её текст был переиздан в Петрограде-Москве в 1917 году несколькими выпусками с указанием автора как Обнинского, с аннотацией на 2-й полосе обложки (выпуск III): «Книга эта была издана в 1913 году». Тем не менее в российской современной библиографии её обычно датируют 1912 годом. Редакционное примечание на странице 304-й первого издания (стр. 159-я в издании 1992 года) может указывать на то, что книга была издана после начала первой мировой войны (говорится «Опасение это оправдывается теперь» — по поводу слов в тексте о том, что Россия, как мнимый «мощный союзник», «окажется в военном отношении никуда не годным и Франция будет предоставлена собственным силам на восточной своей границе»; речь, однако, может идти о том, что в декабре 1912 года Россия не решилась начать полномасштабную мобилизацию в ответ на угрожающие действия Австро-Венгрии вследствие разгрома турок в ходе Первой Балканской войны). В предисловии от автора (стр. 3-я в издании 1992 года) о 1914 годе говорится в плане будущего. На странице 520-й первого издания (стр. 240-я в издании 1992 года) повествование датируется 1912-м годом: «Но беда, кажется, миновала. Запас энергии, сделанной при раскате с одной горы, оказался достаточным, чтобы проскочить мёртвое пространство, и 1912 год застаёт нас свидетелями повсеместно замечаемого восстановления общественных сил».

Сочинения

Примечания

Литература 
 
 Обнинск — первый наукоград России: История и современность / Под ред. Т. М. Лариной. — Обнинск: Ресурс, 2006. — С. 83—92.
 Государственная Дума Российской империи 1906—1917: Энциклопедия. — М.: Российская политическая энциклопедия, 2008. — С. 420—421.
 Три усадьбы. Белкино. Турлики. Бугры. Васильева З. В., Кащеева А. А. Издательство «Фридгельм» Калуга 2009 г.

Ссылки 
 Обнинский Виктор Петрович На сайте «Хронос»
 Сайт об усадьбе В. П. Обнинского «Турлики» (Дача Морозовой)
 Путеводитель по усадьбе «Турлики» на сайте Путеводник

Выпускники Александровского военного училища
Масоны России
Масоны ВВФ
Виктор Петрович
Персоналии:Обнинск
Политики по алфавиту
Кадеты
Писатели России по алфавиту
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Российской империи
Председатели Калужской губернской земской управы
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Мемуаристы Российской империи
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Родившиеся в Белкине (Обнинск)